Органос има више значења:

 Органос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Органос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику